Kaiserin Auguste Viktoria ist der Name folgender Personen:
 Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1858–1921), deutsche Kaiserin

Kaiserin Auguste Viktoria bzw. ... Victoria ist der Name folgender Schiffe:
 Kaiserin Auguste Viktoria (Schiff), deutsches Passagierschiff von 1905, 24.581 BRT
 Kaiserin Auguste Victoria (Schiff), deutsches Seebäderschiff von 1896, 65 BRT

Siehe auch:
 Augusta Victoria (ab 1897 Auguste Victoria), deutsches Passagierschiff von 1889, 7.661 BRT
 Auguste Victoria (Schiff), Raddampfer aus 1899, später unter dem Namen Loschwitz
 Zeche Auguste Victoria, ein ehemaliges deutsches Steinkohlenbergwerk